KIUA peut faire référence à :

 kIUA (ITER Unit of Account in Thousands), l'unité de devise propre au projet ITER ; en janvier 1989, 1 kIUA valait un million de dollars.
 la KIU Academy, une école bilingue située à Kyōtanabe, au Japon, et fondée en 1999 par la .

Notes et références